Europa de los Pueblos puede referirse a:

 Coalición por la Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987;
 Por la Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1989;
 Por la Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1994;
 Coalición Nacionalista - Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999;
 Europa de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.
 Europa de los Pueblos - Verdes, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.